Maira ist:

in der griechischen Mythologie:
 Maira (Tochter des Atlas), Gemahlin des Tegeates
 Maira (Tochter des Proitos), Begleiterin der Artemis
 Maira (Tochter des Erasinos)
 Maira (Nereide)
 Maira (Hund), der Hund des Ikarios
 einen Beinamen der Selene

in der Geographie:
 Maira (Fluss), italienischer Fluss aus dem Piemont
 Valle Maira, nach dem piemontesischen Fluss benanntes Gebirgstal
 der lombardische Namen des Flusses Mera aus dem Bergell (Schweiz), der nach Italien fließt

der Familienname von
 Salvatore Maira (* 1947), italienischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Meira